European Silver League kan avse:
European Silver League (damer) - en volleybollturnering för damlandslag
European Silver League (herrar) - en volleybollturnering för herrlandslag